Соревнования в командном спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 24 февраля классическим стилем. Медали в командном спринте были разыграны на чемпионате мира 8-й раз в истории.

Шведки выиграли золото в командном спринте второй раз в истории после 2011 года, когда первыми стали Ида Ингемарсдоттер и Шарлотт Калла. Словенки впервые в истории выиграли медаль в командном спринте на чемпионатах мира. Майкен Касперсен Фалла завоевала свою 4-ю медаль в командном спринте, на её счету два золота (2015 и 2017) и две бронзы (2011 и 2019).

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019